Aïssatou Tounkara – calciatrice francese
 Oumare Tounkara – calciatore francese 
 Sadio Tounkara – calciatore maliano